Sòrgas (en francès Sorgues) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 17.539 habitants.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de la Valclusa